Wessex (u prijevodu na novi engleski: West Saxon, zapadnosaski)  se može odnositi na:

Kraljevstvo Wessex, povijesno kraljevstvo u Engleskoj
Wessex (pokrajina), pokrajinu u Engleskoj
dinastija Wessex, vladarsku dinastiju u Engleskoj
vesekska kultura, prevladavajuća pretpovijesna kultura u južnoj Britaniji iz vremena starijeg brončanog doba
stariji zapadnosaski, narječje staroengleskog jezika
mlađi zapadnosaski, narječje staroengleskog jezika
Wessex (Thomas Hardy), poluizmišljena engleska regija u romanima Thomasa Hardyja
Westland Wessex, helikopter
grof od Wessexa, plemićki naslov
Edvard, grof od Wessexa, britanski kraljević i trenutni nositelj tog grofovskog naslova
Wessex (izborna jedinica Europskog parlamenta), bivša jedinica koja je pokrivala Dorset i dijelove Hampshirea i Wiltshirea
Wessex, Ontario, Kanada, izmišljeni grad u kanadskom sitcomu Dan for Mayor
vesekska formacija, englesko nalazište fosila i geološku formaciju